Эльвсборг ():

 Эльвсборг (Эльфсборг) — разрушенная крепость в Швеции, в районе современного Гётеборга;
 Эльвсборг — бывший лен в Швеции.

См. также 
 Эльвсборгсбрун — мост в Гётеборге;
 Эльфсборг — шведский футбольный клуб.